Аркаи́м:
 Аркаим — археологический памятник эпохи бронзы в Челябинской области.
 Аркаим — посёлок в Брединском районе Челябинской области.
 Аркаим — авиакомпания.
 Аркаим — Аркайым — казахская нео-этно-фолк группа.